Questa è la prima edizione di questo torneo.

In finale Blake Ellis e Tristan Schoolkate hanno sconfitto Ajeet Rai e Yuta Shimizu con il punteggio di 4-6, 7-5, [11-9].

Teste di serie 

  Marek Gengel /  Hsu Yu-hsiou (primo turno)
  Marc Polmans /  Max Purcell (quarti di finale)

  Luke Saville /  Jordan Thompson (ritirati) 
  Matthew Romios /  Jason Taylor (semifinale)

Wildcard 

  Ethan Cook /  Zaharije-Zak Talic (primo turno)

  Matthew Hulme /  Kody Pearson (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

NSW Open 2022